adagio, zenei tempó
 Adagio, magyar crossoveregyüttes
 Adagio, Sweetbox-album